Планетоид (означава планетоподобен) се отнася за малко небесно тяло, притежаващо някои от характеристиките на планета.

Планетоид може да се отнася за:

 Астероид
 Планета джудже
 Обект от Пояса на Кайпер
 Малка планета
 Транснептунов обект
 Плутоид

Малки планети